L'IUT Grand Ouest Normandie est une composante de l'université de Caen-Normandie née de la fusion de l'IUT d'Alençon, de l'IUT de Caen et de l'IUT Cherbourg-Manche le .

Historique

Fondation 
Les 3 IUT de l’université de Caen-Normandie ont été créés en 1967 pour l’IUT de Caen et en 1988 pour les IUT d’Alençon et de Cherbourg Manche. Présents sur 7 sites géographiques différents, ils accueillent à eux 3 près de 3500 étudiants au sein de 21 BUT et 24 licences professionnelles.

Dans la continuité de la rénovation de l’organisation des composantes et services de l’établissement débutée en 2013, le Conseil d’administration de l'université de Caen-Normandie a lancé le projet de fusion des trois IUT en  afin d’optimiser le pilotage et la lisibilité de l’offre de formation.

Porté par un comité stratégique créé par les trois Conseils d’institut, le projet de création du nouvel IUT a été adopté par ces derniers en  et par le Conseil d’administration de l'université le  après avis du comité technique.

La décision de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche se traduit par un arrêté de création en date du , publié au journal officiel, après avis du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. La création de l’IUT Grand Ouest Normandie a pris effet au .

La bonne santé économique de la France des Trente Glorieuses des années 1960 a mis en évidence un manque de cadres intermédiaires pour mettre en relation les notions de conception et d’exécution dans l'entreprise.

Les IUT ont été créés par Christian Fouchet, à cette époque ministre de l'Éducation nationale, qui a édité le décret du  afin de développer l'enseignement technique en France et répondre aux besoins des entreprises françaises.

Les années suivant l'ouverture de l'IUT ont vu apparaître de nouvelles formations très rapidement telles que le DUT Génie biologique (GB) en 1968 ou encore le DUT Techniques de commercialisation (TC) en 1970.

L'IUT a aussi fait face à l'autonomisation de certains de ses sites, tels que l'IUT de Cherbourg en 1992, l'IUT d'Alençon en 1998.

Enjeux et objectifs de la fusion 
La fusion des 3 IUT normands permet de définir un projet commun structurant pour l’enseignement universitaire technologique en Normandie et de créer des synergies entre les équipes pédagogiques sur les 3 pôles d'Alençon, de Caen et de Cherbourg-en-Cotentin.

Les IUT peuvent ainsi mieux répondre à quatre enjeux :

 Le renforcement de l’image de marque « IUT » au sein de l’établissement et sur le territoire normand ;
 La transformation pédagogique pour s’adapter aux attentes des étudiants et l’amélioration de la réussite des bacheliers technologiques ;
 Le développement de l’apprentissage et de la formation notamment à travers la mise en place rapide de nouvelles pratiques pédagogiques telles que le numérique ;
 L’accompagnement du tissu économique dans la recherche de compétences, que ce soit par la formation des salariés du territoire ou par la disponibilité des expertises de recherche.

L’IUT Grand Ouest Normandie souhaite ainsi continuer à proposer une formation professionnelle de qualité pour répondre aux besoins de l’environnement socio-économique régional.

Organisation 
L’IUT Grand Ouest Normandie est administré par un conseil d’institut présidé par le président de conseil choisi parmi les personnalités extérieures, dirigé par un directeur. Ce dernier est assisté d’un conseil de direction et d’un directeur administratif de composante. Pour chaque pôle, un directeur adjoint et un directeur administratif adjoint sont nommés.

La direction de l'IUT Grand Ouest Normandie a été confiée  à Carine Travert, la direction déléguée du pôle de Caen à Paul Dorbec, la direction déléguée du pôle d'Alençon à Jun Chen et la direction déléguée du pôle de Cherbourg-en-Cotentin à Patrice Guillerm lors de conseils d'institut. 

Le Centre de recherche d'aliments bioprocédés toxicologie environnements (ABTE) est le seul à être directement rattaché à l'IUT de Caen, les autres sont plus souvent sous la tutelle d'un organisme plus global tel que l'Unicaen.

Enseignement

Admission

Débouchés 
La large offre de formation permet aux jeunes diplômés de travailler dans tous les champs d'activité des secteurs secondaire et tertiaire.

Les étudiants possédant un DUT ne sont presque pas confrontés au chômage à la fin de leurs études. La majorité d'entre eux trouvent un emploi dans les deux premiers mois de leur recherche. L'IUT Grand Ouest Normandie propose un ensemble de formations de niveau BAC+2 et BAC+3.

Bachelors Universitaires de Technologie (BUT) 
L'IUT Grand Ouest Normandie propose des bachelors universitaires de technologie dans 21 spécialités.

Administration, gestion, commerce 
Gestion des Entreprises et des Administrations (à Caen et Cherbourg)
Gestion Logistique et Transport (à Alençon)
Techniques de Commercialisation (à Caen, Cherbourg et Lisieux)

Communication, médiation, social 
 Carrières Sociales (à Alençon)
Parcours Coordination et gestion des établissements et services sanitaires et sociaux
Parcours Ville et territoires durables
Information et Communication (à Ifs)
Métiers du Multimédia et de l’Internet (à Saint-Lô)

Électricité, automatique, informatique 
Informatique (à Ifs)
Réseaux et Télécommunications (à Ifs)
Statistique et Informatique Décisionnelle (à Lisieux)
Génie Électrique et Informatique Industrielle (à Cherbourg)

Construction, énergie et sécurité 
Génie Thermique et Énergie (à Saint-Lô)
Hygiène, Sécurité, Environnement (à Vire)

Sciences industrielles 
Génie Mécanique et Productique (à Alençon)
Mesures Physiques (à Caen)
Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (à Alençon)
Génie Chimique, Génie des Procédés (à Caen)
Génie Biologique (à Caen)
Génie Industriel et Maintenance (à Cherbourg)

Licences professionnelles 
L'IUT Grand Ouest Normandie propose des licences professionnelles dans 24 spécialités.

Droit, économie, gestion 

 Assurance, banque, finance : chargé de clientèle parcours Conseiller Gestionnaire de Clientèle (à Cherbourg)

 Commercialisation de produits et services Parcours Vente d’assurances de personnes (à Lisieux)

 E-commerce & marketing numérique parcours gestion de la relation clients & e-commerce (à Alençon)
 Management & gestion des organisations parcours métiers du management & de la gestion dans la filière équine (à Alençon)
 Management des processus logistiques parcours gestion & organisation des activités logistiques (à Alençon)
Métiers de la GRH : assistant (à Caen et Cherbourg)
Métiers de la qualité - Parcours Management de la production & de la qualité (à Caen)
 Métiers du tourisme : communication et valorisation des territoires - Parcours Gestion et mise en valeur des sites touristiques et culturels (à Caen)

Sciences humaines et sociales 

 Services à la personne parcours responsable de secteur ou d'activités dans une structure de services à la personne (à Alençon)
 Métiers de la protection & de la gestion de l’environnement - Parcours Restauration écologique & développement durable (à Caen)

Sciences, technologies, santé 

 Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation Parcours Génie des bioproductions et de l’agroalimentaire (à Caen)
 Industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion, production et valorisation - Parcours Procédés et technologies pharmaceutiques (à Caen)
 Maintenance des systèmes industriels, de production et d’énergie - Parcours Management, maintenance & exploitation des installations industrielles (à Cherbourg et Saint-Lô)
 Métiers de l’électronique : Communication, Systèmes embarqués - Parcours Cartes à puce et objets communicants et intelligents (à Caen)
 Métiers de l'Industrie : conception de produits industriels parcours éco-conception & industrialisation (à Alençon)
 Métiers de l'Industrie : conception & processus de mise en forme des matériaux parcours plasturgie & matériaux composites (à Alençon)
 Métiers de l’informatique : administration & sécurité des systèmes et des réseaux - Parcours Audit et sécurité des réseaux & des systèmes d’information (Ifs)
 Métiers du décisionnel et de la statistique - Parcours Biostatistique : statistique et informatique appliquées à la santé (à Lisieux)
 Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement - Parcours Management de la qualité - sécurité - environnement (à Cherbourg)
 Sécurité des biens et des personnes - Parcours Gestion des risques en entreprise (sécurité-environnement) (à Vire)
 Systèmes automatisés, réseaux & informatique industrielle - Parcours Systèmes automatisés & réseaux industriels en environnement contrôlé (à Cherbourg)
Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments (à Saint-Lô)

Diplôme d'université d'études technologiques à l'international (DUETI) 
L'IUT Grand Ouest Normandie propose également un DUETI pour les étudiants qui souhaitent étudier un an à l'étranger après un DUT.

Répartition des formations par site géographique 
L'IUT Grand Ouest Normandie est situé sur 7 sites répartis dans 3 pôles dans les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne :

 Le pôle d'Alençon (campus de Damigny)
 Le pôle de Caen (campus de Caen-Campus 2, Ifs-Campus 3, Lisieux et Vire)
 Le pôle de Cherbourg-en-Cotentin (campus de Cherbourg et Saint-Lô)

Les diverses formations proposées par l'IUT de Caen sont enseignées sur quatre sites géographiques distincts . Voici la répartition de ces diplômes :

Localisation des BUT

Localisation des licences professionnelles

Personnalités liées 
Personnalités ayant suivi leurs études à l'IUT de Caen :
 Gringe, rappeur, comédien et membre du groupe Casseurs Flowters (DUT information-communication)
 Fakear, auteur-compositeur et musicien de musique électronique (DUT information-communication)

Associations 
Sept associations sont rattachées à l'IUT de Caen.

Liens externes 
   Site officiel
   Site de l'université de Caen-Normandie

Références 

Grand Ouest Normandie
Enseignement supérieur à Caen
Université de Caen